Driewegen steht für:

 Driewegen (Biervliet), Bauerschaft nahe Biervliet in der Gemeinde Terneuzen in der Provinz Zeeland, Niederlande
 Driewegen (Borsele), Dorf in der Gemeinde Borsele in der Provinz Zeeland, Niederlande
 Driewegen (Terneuzen), Ort in der Gemeinde Terneuzen in Provinz Zeeland, Niederlande